La Sentinelle – comune francese
 Sentinelle – robot dell'universo fumettistico Marvel Comics
 Sentinelle – macchine dalla forma simile a polpi o meduse dell'universo immaginario di Matrix

Pagine correlate 
 Sentinella